Кастельо-де-Ампурьяс (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 42,3 км². Население — 12220 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны